Балышлы ()

 Балышлы — село в Благоварском районе Башкортостана, относится к Балышлинскому сельсовету.
 Балышлы — река  в Республике Башкортостан.